Флаг городского поселения город Гря́зи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4714.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, косо разделённое от древка на равные голубую и зелёную части, между которыми красная полоса шириной 1/2 от ширины полотнища; в середине полотнища воспроизводятся фигуры из герба поселения, выполненные белыми, жёлтыми и оранжевыми цветами».

Фигуры из герба поселения представляют собой: белый обод шестерни и внутри его жёлтое крылатое колесо, левое крыло которого — позади, а правое — поверх шестерни.

Обоснование символики 
История города уходит корнями в XVII—XVIII века.

1868 год принято считать временем основания города. В этом году здесь прошла железнодорожная линия Москва—Воронеж. На ней построили станцию (ныне Грязи-Воронежские), которую назвали по крупному соседнему селу Грязи.

В 1869 году отсюда потянулись линии в сторону Ельца и Борисоглебска (Тамбовской губернии), и станция стала узловой. Крылатое колесо — символ железных дорог, подчёркивает важность города, как крупного железнодорожного узла.

Разделение флага на три части — аллегория трёх железнодорожных станций Грязи-Воронежские, Грязи-Волгоградские и Грязи-Орловские, расположенных на территории города.

Шестерня — один из атрибутов промышленности и транспорта — подчёркивает значимость городского поселения Грязи в индустрии Липецкой области.

В настоящее время город Грязи один из самых чистых и благоустроенных городов Липецкой области и России. Неоднократно (2000—2006 гг.) город был награждён дипломом первой степени за первое место в смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию города. В 2004 году награждён дипломом за третье место во всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России» среди городов третьей категории. Белый цвет шестерни — символически отражает чистоту города.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет символизирует природу, весну, здоровье, надежду.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Грязи
Грязи
Флаги, содержащие железнодорожную эмблему
Флаги, содержащие зубчатое колесо